Coddington – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Coddington – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Coddington – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)